V — letra do alfabeto latino

Ciência e tecnologia 
 Cinco — número inteiro e algarismo, representado na numeração romana como V
 Vanádio — elemento químico cujo símbolo é V
 Volt — unidade de tensão elétrica (diferença de potencial elétrico) do Sistema Internacional de Unidades

Pessoas 
 V (artista) — cantor, compositor e ator sul-coreano

Música 
 V (álbum de Complexo J) 
 V (álbum de Legião Urbana)
 V (álbum de Vanessa Hudgens)
 V (álbum de Maroon 5)

Televisão e cinema 
 V for Vendetta  — série de romances gráficos escrita por Alan Moore
 V de Vingança (filme) — de 2006 (V for Vendetta)
 V (personagem) — protagonista do romance V for Vendetta e do filme homônimo  

Desambiguações de siglas
Desambiguações de ciências
Desambiguações de música
Desambiguações de letras